IMC (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
IMC Weekendschool, aanvullend onderwijs voor kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde wijken
Interconfessioneel Makeblijde College, sinds 2008 onderdeel van het Stanislas College
Independent Media Center, een organisatie voor onafhankelijke berichtgeving
IMC Financial Markets, een beurshandelshuis
International Medical Corps, een hulpverleningsorganisatie
Integrated Memory Controller, geïntegeerde geheugencontroller in een processor.
Internationale Muziekraad, Engels: International Music Council, internationale instelling, gelieerd aan de UNESCO